Lilla Ljusskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Ljusskär (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland, 
 Lilla Ljusskär (vid Jungfruskär, Houtskär), Åboland,

Se även
Ljusskär
Stora Ljusskär

Robotskapade Finlandförgreningar